Weymouth, Dorset, Regne Unit.
 Weymouth (Massachusetts), Massachusetts, Estats Units.
 Weymouth (Canadà), Nova Escòcia, Canadà.
 Weymouth (Austràlia), Tasmània, Austràlia.
 Weymouth (Nova Zelanda), Auckland, Nova Zelanda.